opcja – instrument pochodny:
 Opcja swapowa
 Opcja walutowa
 Opcje – kwartalnik
 Opcje kompilacji – w programowaniu

Zobacz też 

 Optant
 Prawo opcji